Die 1. Liga 1988/89 war die 55. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 30. Juli 1988 und endete am 21. Juni 1989.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab, die Teams auf den Plätzen 13 und 14 spielten in der Relegation gegen die Zweitplatzierten der zweiten Liga.

Die Mannschaft, die mit drei Toren Unterschied oder höher gewann, bekam einen Extrapunkt, während dem unterlegenen Team ein Punkt abgezogen wurde.

Vereine

Abschlusstabelle 

S : Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N : Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 28.  Juni und 1. Juli 1989 statt.

|}

Weblinks 
 Saison 1988/89 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1988
Fußballsaison 1988/89